JDT (Java Development Tools) — набор плагинов платформы Eclipse для организации Java IDE.

Входит в состав Eclipse SDK наряду с Eclipse Platform и PDE.
JDT обеспечивает возможность саморазвития платформы.

Структура JDT:
 APT — Java 5.0 annotation processing infrastructure
 Core — Java IDE headless infrastructure
 Debug — отладчик
 UI — интерфейс пользователя

См. также 
 Eclipse

Ссылки 
 eclipse.org 

Eclipse